Carlos IX de França (1550-1574).
Carlos IX da Suécia (1550-1611).

Desambiguações de antropônimos